La Categoria 60 kg (conosciuta anche come Pesi extra-leggeri) è stata la categoria di peso inferiore alle Olimpiadi di Atene 2004. Hanno partecipato 33 atleti. Le gare si sono svolte il 14 agosto.

Primo turno 
Essendoci più di 32 atleti in gara si è svolto un primo turno per ridurre i judoka a 32:
  Gal Yekutiel sconfigge  Albert Techov

Tabellone principale

Ripescaggi 
Gli atleti eliminati dai 4 semifinalisti nei primi rounds del tabellone principale sono passati ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito i vincitori delle medaglie di bronzo.

Judo ai Giochi della XXVIII Olimpiade